АШ-83 (АШ-83ФН)  — советский авиационный двухрядный звездообразный 14-цилиндровый двигатель, спроектированный в ОКБ А.Д. Швецова. Являлся дальнейшим развитием двигателя АШ-82ФН с форсированием по наддуву и оборотам. 

Заводские испытания двигателя АШ-83 начались в феврале 1944 года. В ноябре 1944 года двигатель успешно выдержал государственные испытания. С конца 1944 года до сентября 1945 года двигатель проходил летные испытания на истребителе Ла-7. Двигатель АШ-83 выпускался с апреля 1945 года. Всего завод № 19 (город Молотов) выпустил 93 экземпляра АШ-83.

Конструкция 
Двигатель АШ-83 представлял собой 14-цилиндровый двухрядный звездообразный четырёхтактный поршневой двигатель воздушного охлаждения и являлся дальнейшим развитием двигателя АШ-82ФН с форсированием по наддуву и оборотам.  По проекту номинальная мощность составляла 1500 л.с., максимальная (взлетная) мощность — 1900 л.с. В реальности номинальная мощность двигателя была доведена до 1585 л.с. Вес двигателя по данным разных источников составлял 915 кг или 921 кг.

Изменения по сравнению с исходным двигателем АШ-82ФН:
увеличен диаметр крыльчатки ПЦН, на крыльчатке ликвидированы вырезы,
изменен носок картера,
усилен коленчатый вал (это изменение внедрили и на АШ-82ФН начиная с четвертой серии в 1945 году,)
применены гильзы параболического профиля с усиленным фланцем (внедрено на АШ-82ФН пятой серии в 1945 году),
установлен новый агрегат непосредственного впрыска,
небольшие изменения в механизме газораспределения,
небольшие изменения в системе смазки.

Применение 
Двигатель АШ-83 устанавливался на опытных самолётах:
Ту-2
Ла-7
Ла-120Р.
Использование двигателя АШ-83 предполагалось на следующих самололётах:
Ту-10
И-211

Литература 
 Котельников В.Р. Отечественные авиационные поршневые моторы (1910—2009). — М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2010 г. — 504 с. — ISBN 978-5-91244-017-5

Примечания 

Поршневые авиационные двигатели
Двигатели воздушного охлаждения